Кверцетан ():

 Кверцетан — химический антиоксидант, флавоновое соединение.
 Кверцетан — латинский псевдоним двух французских авторов:
 Дюшен, Жозеф (Josephus Quercetanus; 1544—1609) — французский медик и алхимик, автор герметических сочинений;
 Дюшен, Андре (Andreas Quercetanus; 1584—1640) — французский королевский историограф и географ; автор пятитомной истории франков (изд. 1636—1649).

Примечания